Влади́мир Васи́льевич Долго́в:
 Долгов, Владимир Васильевич (род. 1932) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Долгов, Владимир Васильевич (1941—2001) — чувашский писатель, поэт-песенник, журналист.